Benzekri ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Benzekri (* 1973), französischer Drehbuchautor
 Fatima Zahra Benzekri (* 2001), marokkanische Radrennfahrerin